Badhotellet kan avse:

Badhotellet, Saltsjöbaden – ett badhotell i Saltsjöbaden
Badhotellet, Södertälje – ett badhotell i Södertälje
Dyvig Badehotel – ett badhotell i på Als i Danmark
Svinkløv Badehotel – ett badhotell i Slettestrand på Nordjylland i Danmark
Henne Mølle Å Badehotel – ett badhotell i Blåvand på Jylland i Danmark
Badhotellet i Riddarfärden – ett badhus- och badhotellprojekt i Stockholm
 Badhotellet (TV-serie) – en dansk teveserie

Se även 
Badhotell